Sydlöss (Gyropidae) är en familj av insekter. Sydlöss ingår i ordningen djurlöss, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gyropidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Djurlöss